Opstandelseskirken kan henvise til

 Opstandelseskirken (Albertslund), en kirke i Albertslund
 Opstandelseskirken (Sankt Petersborg), også kaldet Blodkirken, en katedral i Sankt Petersborg